Jan Wieczorek (ur. 1884, zm.?) – poseł na Sejm RP w latach 1922–1934
 Jan Wieczorek (ur. 1900, zm. 1951) – polski lekkoatleta, mistrz i rekordzista Polski
 Jan Wieczorek (ur. 1932, zm. 1999)–  polski chemik
 Jan Wieczorek (ur. 1933, zm. 2019) – polski samorządowiec, kawaler orderów 
 Jan Wieczorek (ur. 1935) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy opolski, biskup diecezjalny gliwicki